Harmadik személy jogi fogalomként
 Harmadik személy a nyelvtanban